Ió, Inakhosz leánya, görög mitológiai alak
 Io, a Jupiter bolygó egyik holdja a Galilei-holdak közül

 .io, legfelső szintű tartománynév (TLD); számos online többjátékos videójáték (MMO) esetén használják